Runyina ist
 der Name der ostslowakischen Gemeinde Runina während des Zweiten Weltkrieges
 Runyina (Südlicher Rukuru), ein Fluss in Malawi